Schlossweiher und Schloßweiher ist ein Name von Seen:
 Schlossweiher (Eisenberg), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schlossweiher (Ellwangen (Jagst)), Weihergruppe im Tal des Stelzenbachs bei Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloßweiher (Rechenberg), Mühlweiher im Lauf der Rechenberger Rot bei Rechenberg, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schlossweiher (Lenggries), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schlossweiher in  Dierdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, siehe Dierdorf #Schlosspark mit Schlossweiher
 Schlossweiher oder auch Großer Weiher (Innsbruck) in Innsbruck, Österreich

Siehe auch:
 Hochschloßweiher
 Schloßsee
 Schloßteich